Radegonde est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Radegonde est un prénom féminin d'origine germanique, de "rad" ou "rat", "conseil" et "gund", "guerre" (Rad(e)gund(a), Rad(a)gund(a)), aujourd'hui désuet. Sa forme en  latin est Radegundis.

Ce prénom est rarissime depuis la fin du Moyen-Âge, mais est resté en usage dans le Poitou, souvent en prénom secondaire. 

Depuis 1900, Radegonde a été attribué à 532 filles(3 naissances de Radegonde en 1951).Une Radegonde en 1992 et une en 1998. 

Les Radegonde sont fêtées le 13 août, en mémoire de  Sainte Radegonde de Poitiers.

Sainte-Radegonde

Personnalités 

 Radegonde de Poitiers (° 519 - + 587) ou Radegundis Reginae en latin, née en Erfurt / Thuringe, fille de Berthaire, roi de Thuringe,  reine des Francs, quatrième épouse du roi Clotaire , fondatrice du monastère Sainte-Croix de Poitiers, morte à Poitiers ; fêtée le 13 août. 
 Radegonde de France (1428-1445), princesse française.

Références

Prénom féminin
Prénom français